Rochefortia  kan syfta på:

 Rochefortia (djur) – ett släkte av musslor
 Rochefortia (växter) – ett släkte av växter